Struijk ist der Familienname folgender Personen:

 Frank van der Struijk (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Pascal Struijk (* 1999), niederländischer Fußballspieler